

Patronyme

Antoine Raymond Baillot-Faral (1741-1818), général
Gauthier Baillot, acteur
Henri Baillot (1924-2000), joueur de football
Louis Baillot (1924-2007), homme politique
Louis-Victor Baillot (1793-1898), soldat des armées napoléoniennes, dernier survivant de la bataille de Waterloo
Pierre Baillot (1771-1842), violoniste et compositeur
Quentin Baillot, acteur
René Baillot (1813-1889), pianiste et professeur de musique, fils de Pierre Baillot